

Єзерище — селище міського типу Городоцького району Вітебської області
 Єзерище — залізнична станція Вітебського відділення Білоруської залізниці
 Єзерище — озеро у Городоцькому районі Вітебської області, на кордоні з Росією, басейн річки Західна Двіна

Єзерище — озеро у Пустошкинському районі Псковської області Росії, басейн Великої → Нарви